Gucha (district); een district in de Keniaanse provincie Nyanza
Gucha (rivier) of Kuja; een rivier in de Keniaanse provincie Nyanza